

Magyarországon
Sándor-palota (Budapest) – A Köztársasági Elnöki Hivatal székhelye
Sándor-palota (Esztergom) – A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának egykor kijelölt épület
Sándor–Metternich-kastély, Bajna

Külföldön
Sándor-palota (Carszkoje Szelo)
Sándor-palota (Szentpétervár)